Lasse Nielsen puede hacer referencia a:

 Lasse Nielsen (1950-), director de cine danés;
 Lasse Nielsen (1984-), piragüista danés;
 Lasse Nielsen (1987-), futbolista danés; o a
 Lasse Nielsen (1988-), futbolista danés.